Dieser Artikel behandelt die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die Auswahlmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nahm zum 20. Mal an der Endrunde teil.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA als erste Mannschaft sportlich für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
Deutschland traf in der Gruppe J auf Nordmazedonien, Rumänien, Armenien, Island und Liechtenstein. In den zehn daraus entstandenen Begegnungen trug die deutsche Mannschaft neun Siege davon und verlor ein Spiel. Begonnen wurde die Qualifikation noch unter Joachim Löw, dann unterbrochen von der Fußball-Europameisterschaft 2021, die wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde und nach der Löw, wie vorher angekündigt, zurücktrat. Unter seinem Nachfolger Hansi Flick wurden die restlichen sieben Spiele gewonnen, der damit einen neuen Startrekord aufstellte.

Insgesamt setzten Löw und Flick 33 Spieler ein, wogegen für die Qualifikation zur vorherigen WM 37 Spieler zum Einsatz kamen. Kein Spieler kam in allen zehn Spielen zum Einsatz. Auf neun Einsätze kam Leon Goretzka, je acht Einsätze hatten Serge Gnabry, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Leroy Sané und Timo Werner. Am häufigsten als Torhüter eingesetzt wurde Manuel Neuer, der es auf sechs Einsätze brachte. Dreimal wurde das Tor von Marc-André ter Stegen und einmal von Bernd Leno gehütet. Ihren ersten Länderspieleinsatz hatten in einem Qualifikationsspiel Jamal Musiala (noch unter Löw), Karim Adeyemi, Lukas Nmecha, David Raum und Florian Wirtz.

Beste Torschützen waren Serge Gnabry, İlkay Gündoğan und Timo Werner, die je fünf Tore erzielten. Insgesamt steuerten 13 Spieler mindestens ein Tor bei, hinzu kamen zwei Eigentore von Spielern aus Liechtenstein zu den insgesamt 36 Toren. Nur England erzielte in Europa mehr Tore (39) und nur die Engländer hatten eine bessere Tordifferenz (+36).

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23. Einen Tag nach dem letzten Bundesligaspieltag reiste die Mannschaft zu einem Kurztrainingslager mit Länderspiel in den Oman. Torhüter Marc-André ter Stegen konnte aufgrund eines Infektes nicht mitfliegen, konnte aber nach Genesung nachkommen. Das erste Spiel gegen Japan fand zehn Tage nach dem letzten Bundesligaspiel statt, womit die Mannschaft die kürzeste Vorbereitung in ihrer WM-Geschichte hatte.

Spiele

Anmerkungen:

Kader 
Die Tabelle nennt die Spieler, die von Hansi Flick am 10. November 2022 für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 berufen wurden. Positionen gemäß Angaben des DFB, die FIFA splittet Mittelfeldspieler und Stürmer.

Stand der Leistungsdaten: 16. November 2022, nach dem Spiel gegen Oman

Quartier 
Das bei Madīnat asch-Schamāl und al-Ruwais gelegene „Zulal Wellness Resort“ war während der WM das Quartier der Nationalmannschaft. Trainiert wurde im Al-Shamal SC Stadium, das wenige Autominuten (4,5 km) vom Hotel entfernt liegt.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war Deutschland Topf 2 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, Weltmeister Frankreich oder Gastgeber Katar gelost werden. Deutschland traf in der Gruppe E auf Japan, Spanien und Costa Rica, das sich gegen Neuseeland am 14. Juni 2022 das letzte WM-Ticket sicherte. Auf Japan traf Deutschland noch nie bei WM-Turnieren. Spanien war viermal Gegner: 1966 in der Vorrunde (2:1-Sieg), 1982 in der zweiten Finalrunde (2:1-Sieg), 1994 in der Vorrunde (1:1) und 2010 im Halbfinale (0:1-Niederlage). Costa Rica wurde 2006 im Eröffnungsspiel mit 4:2 besiegt.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe E 

|-

|}

Einzelnachweise 

2022
Deutschland